«Заре́чная» () — конечная станция метротрама в городе Кривой Рог. Открыта 25 октября 1999 года. Принимает трамваи маршрута № 1 и № 3.

Описание 
«Заречная» — наземная станция с двумя боковыми платформами. За станцией расположен разворотный круг с ПТО.

Станции Криворожского метротрамвая